Perellos steht für:
 Ramon Perellos y Roccaful, 64. Großmeister des Malteserordens
 Perellos (Bildhauer), griechischer Bildhauer, Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. tätig